Dead-trilogin kan syfta på:

Evil Dead-trilogin – en skräckfilmserie av Sam Raimi, med Bruce Campbell i huvudrollen